een jaarlijks concert georganiseerd door Joe Satriani, zie G3 Tour 
 een hunebed; zie G3 (hunebed)
 een staf-afdeling voor militaire eenheden; zie Sectie 3
 Pathologische classificatie G1-G3
 de drie stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden

Techniek 
 een onjuiste benaming voor 3G (3e generatie mobiele communicatie)
 een BitTorrent-cliënt; zie G3 Torrent
 een processor, toegepast door Apple; zie PowerPC G3
 een type camera van Canon, Inc.; zie Canon Powershot G3
 een model van automerk Pontiac: de Pontiac G3
 derde generatie autogas-systemen; zie lpg (brandstof)
 een vuurwapen van Heckler & Koch; zie Heckler & Koch G3
 een spel uit de Gothic-spellen serie; zie Gothic 3

Wegen 
 G3 (China), een autosnelweg in China